Publius Licinius Crassus var navnet på flere romere i den Romerske republik, heraf nogle få med cognomen Dives.

3. århundrede f.Kr. 
 Publius Licinius Crassus Dives, consul 205, magister equitum og censor 210, Pontifex Maximus 212–183

2. århundrede f.Kr. 
 Publius Licinius Crassus, consul 171 f.Kr.
 Publius Licinius Crassus Dives Mucianus, consul 131, Pontifex Maximus 132–130

1st century BC 
 Publius Licinius Crassus Dives, praetor 57
 Publius Licinius Crassus Dives Iunianus, folketribun 53

Triumvirat Marcus Licinius Crassus' far, storebror og ene søn hed alle Publius Licinius Crassus:

 Publius Licinius Crassus Dives, consul 97, censor 89
 Publius Licinius Crassus, søn af consulen fra 97 f.Kr., Marcus Crassus' storebror
 Publius Licinius Crassus, søn af Marcus Licinius Crassus, tjente under Julius Cæsar i de første tre år af Gallerkrigene, døde i 53 f.Kr. i slaget ved Carrhae mens han tjente under sin far

Se også 
 Crassus (cognomen)
 Publius Crassus